Степан Ерёмин:
 Ерёмин, Степан Илларионович (1897—1941) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Ерёмин, Степан Павлович (в монашестве Николай; 1892—1985) — епископ Русской православной церкви, митрополит Корсунский, Экзарх Московской Патриархии в Западной Европе.